Parlin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Parlin, village du powiat de Mogilno
 Parlin, village du powiat de Świecie 

dans la voïvodie de Mazovie
 Parlin, village du powiat de Płońsk
 Parlin, village du powiat de Żuromin 

aux 
 Parlin, communauté non incorporée du New Jersey

Homonymie de toponyme